Калманский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Калманском районе Алтайского края России. Административный центр — село Калманка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 4078 человек, в том числе 1885 мужчин и 2193 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 3900 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Калманка,
 посёлок Троицк.

Примечания 

Муниципальные образования Калманского района
Сельские поселения Алтайского края